Joe Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Joe Island (Florida)
 Joe Island (Louisiana)
 Joe Island (New Hampshire)

Siehe auch:
 Joes Island